Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, een regio van Chili
Aysén (provincie), een provincie van Chili
Aysén (gemeente), een gemeente in Chili